Doľany kan verwijzen naar meerdere gemeenten in Slowakije:
 Doľany (okres Levoča)
 Doľany (okres Pezinok)